16-я церемония вручения наград национальной кинематографической премии «Ника» за заслуги в области российского кинематографа за 2002 год состоялась 18 апреля 2003 года в Московском международном Доме музыки.

С этого года вручаются награды в новой категории: «Лучший фильм стран СНГ и Балтии».

Статистика 
Фильмы, получившие несколько номинаций
{| class="standard sortable"
|-
!Фильм || ||победы
|-
|• Кукушка ||<center>7 ||<center>4
|-
|• Звезда ||<center>6 ||<center>3
|-
|• Любовник ||<center>6 ||<center>1
|-
|• Война ||<center>5 ||<center>1
|-
|• В движении ||<center>4 ||<center>2
|-
|• Кино про кино ||<center>3 ||<center>2
|-
|• Чеховские мотивы ||<center>3 ||<center>1
|-
|• Небо. Самолёт. Девушка ||<center>3 ||<center>-
|-
|• Копейка ||<center>2 ||<center>-
|-
|}

 Список лауреатов и номинантов 
 Основные категории 

 Специальные награды 
 Приз «Честь и достоинство» — Борис Львович Васильев.
 Приз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» — Виктор Григорьевич Комар'.

 См. также 
 «Золотой орёл» 2003 (Премия национальной академии кинематографических искусств и наук России)

Ссылки 
 Номинанты на премию «Ника»-2003 на официальном сайте
 Лауреаты премии «Ника»-2003 на официальном сайте
 «Ника» 2003 на сайте IMDb

Церемонии вручения кинопремии «Ника»
События 18 апреля
Апрель 2003 года
2003 год в Москве
Кинопремии 2003 года